Киргизия принимала участие на летних Олимпийских играх 2004 года,отправив в Афины 29 спортсменов в 9 видах спорта.

Состав олимпийской сборной Киргизии

Бокс 

Спортсменов — 2

Велоспорт

Шоссейный велоспорт 
 Евгений Ваккер
 Финал — 1:01:00.47 (23 место)

Дзюдо 

 Эркин Ибрагимов
 Проиграл в 32 раунде

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 7

женщины

мужчины

Плавание 

Спортсменов — 1

В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

Современное пятиборье

мужчины 
 Павел Уваров — 5016 очков (—> 22 место)

женщины 
 Людмила Сироткина — 4928 очков (—> 23 место)

Страны на летних Олимпийских играх 2004 года
Спорт в Киргизии в 2004 году